Augustinerplatz steht für:
 Augustinerplatz (Freiburg im Breisgau), siehe Liste von Kulturdenkmalen in Freiburg im Breisgau #Gesamtanlage Freiburg im Breisgau
 Augustinerplatz (Fürstenfeld), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Fürstenfeld
 Augustinerplatz (Herford), siehe Liste der Plätze in Herford
 Augustinerplatz (Klausen (Eifel)), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Klausen (Eifel)
 Augustinerplatz (Regensburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Regensburg-Zentrum und Liste von Plätzen und Alleen in der Altstadt von Regensburg